Erysiphopsis är ett släkte av svampar. Erysiphopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Erysiphopsis